Algrund kan syfta på följande platser:

Finland 

 Algrund, Vörå, Österbotten, 
 Algrund (vid Vasklot, Vasa), Österbotten, 
 Algrund (vid Kronvik, Vasa), Österbotten,

Se även
Algrundet
Algrunden
Alagrundet
Allgrundet
Alagrunden
Mattos Algrund
Alakrunni

Robotskapade Finlandförgreningar